Bayberry Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bayberry Hill (Middlesex County, Massachusetts)
 Bayberry Hill (Worcester County, Massachusetts)